Christian Drakenberg kan syfta på:

* Christian Drakenberg (squashspelare)
 Christian Jakobsen Drakenberg, sjöman som påstås ha blivit 145 år gammal.